Pycnosomia är ett släkte av havsspindlar. Pycnosomia ingår i familjen Phoxichilidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Pycnosomia